Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Hershey du 14 au .

Carling Bassett remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandy Collins, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lea Antonoplis et Barbara Jordan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1983
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Tennis en février 1983